Степан Фёдорович Шу́тов (, имение Скубейково Бобруйского уезда Минской губернии, Российской империи; ныне в составе деревни Дворец Заволочицкого сельсовета Глусского района Могилёвской области Белоруссии — , Киев, Украинская ССР) — советский офицер-танкист, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, на фронте Великой Отечественной войны — командир 20-й гвардейской танковой бригады (5-й гвардейский танковый корпус), полковник (1944). Дважды Герой Советского Союза (1944, 1944).

Детство, молодость и гражданская война 
Родился в многодетной (7 детей) бедняцкой семье крестьянина. Белорус. Систематического общего образования не получил из-за крайней бедности семьи: всего 3 месяца учился в сельской школе в селе Заленье (впоследствии Степану Шутову пришлось уже взрослым человеком учиться на курсах ликвидации безграмотности). С 9 лет батрачил пастухом у помещика, с 1915 года работал в имении «Дворец» в Бобруйском уезде, с 1916 года трудился чернорабочим на стекольном заводе Глуша там же, с января 1917 года — на лесопильном заводе. С мая 1917 года вновь батрачил, поскольку был уволен с завода за организацию первомайской демонстрации и митинга на заводе.

В декабре 1917 года вступил в отряд Красной Гвардии в местечке Городок. С февраля 1918 года воевал в Осиповичском партизанском отряде, который вскоре был разбит немецкими оккупантами. Скрывался в лесах, участвовал в работе подполья.

В августе 1918 года перешёл через линию фронта и вступил в Красную Армию. Участник Гражданской войны, воевал красноармейцем в Мозырской группе войск на Западном фронте против белополяков. В марте 1919 года был уволен по болезни. Вернулся в родные края, к тому времени оставленные немцами после расторжения Брестского мира. С апреля 1919 года работал председателем рабочего комиссариата совхоза «Дворец», с мая — председателем правления совхоза «Дойничево» и начальником полевой милиции. В сентябре 1919 года Бобруйский уезд был оккупирован польскими войсками и Шутов ушёл с отступавшей Красной Армией. Вскоре был заброшен на оккупированную территорию для организации партизанского движения, арестован польскими оккупантами, бежал, воевал в партизанском отряде.

В июле 1920 года, после того, как родные места были освобождены Красной Армией от поляков,  вторично вступил в Красную Армию. Воевал конным разведчиком 200-го стрелкового полка в 16-й армии. С сентября 1920 года служил бойцом конной летучей группы Тимковичинской пограничной заставы. В феврале 1921 года заболел тифом, а после выздоровления был демобилизован.

Вернулся в родные края, работал председателем правления совхоза «Дворец», рабочим лесопильного завода, секретарём комсомольской ячейки совхоза «Дворец». В 1919 году вступил в РКП(б), но в 1920 году выбыл из партии из-за утраты партийного билета и документов первичной партячейки. В 1922 году принят кандидатом в члены РКП(б), в 1924 году принят в члены партии.

Военная служба 
В марте 1924 года по партийной мобилизации вновь направлен в ряды Красной Армии. Окончил полковую школу 30-го кавалерийского полка имени Степана Разина 4-й Сибирской кавалерийской бригады и далее служил в этом полку, участвовал в боевых действиях против бандитизма в Могилёвской губернии.

В 1927 году окончил 1-ю Советскую объединённую военную школу РККА имени ВЦИК. С августа 1927 по сентябрь 1929 года командовал взводом в 58-м отдельном запасном эскадроне. В 1930 году окончил Военно-политические курсы. В мае 1930 — сентябре 1931 годов служил политруком эскадрона в одном из запасных кавалерийских полков. Затем опять был направлен на учёбу, но теперь уже его учили на танкиста.

В 1932 году окончил Ленинградские бронетанковые курсы усовершенствования комсостава. С мая 1933 года командовал учебной ротой 3-го учебного танкового полка, в том же году окончил специальное отделение на Ленинградских бронетанковых курсах усовершенствования комсостава, на которых учился несколько месяцев назад. С мая 1933 года — командир танка и инструктор вождения в войсковой части 1188 Белорусского военного округа, с ноября 1934 года — командир танковой роты (Слуцк), с апреля по сентябрь 1936 года — командир танковой роты войсковой части 1515 в Харькове.

В 1937 году окончил академические курсы технического усовершенствования комсостава при Военной академии механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина. С января 1937 года служил в воинской части в Киеве: командир танковой роты, с сентября 1938 — помощник командира роты по строевой части, с ноября 1938 — начальник курсов младших воентехников. С июня 1940 года командовал танковым батальоном тяжелых танков 17-го танкового полка 9-й танковой дивизии (в марте 1941 года включена в состав 26-го механизированного корпуса Среднеазиатского военного округа, этот полк дислоцировался в городе Мары Туркменской СССР.

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны С. Ф. Шутов в составе корпуса был переброшен на фронт. В начале июля 1941 года дивизия ещё до вступления в бой была переименована в 104-ю танковую дивизию, а Степан Шутов стал командиром танкового батальона 208-го танкового полка. Во главе этого батальона воевал на Западном фронте, с ноября 1941 года командовал танковым батальоном лёгких танков 9-го танкового полка 9-й танковой бригады. Участвовал в Смоленском оборонительном сражении, в оборонительном и наступательном этапах Московской битвы на Тульском направлении.

В конце декабря 1941 года отозван с фронта, направлен в формирующуюся 36-ю танковую бригаду Московского военного округа (г. Горький). В марте—апреле 1942 года командовал 167-й танковой бригадой (так же формировалась в Горьком), но затем понижен до заместителя командира бригады. Затем воевал в 95-й танковой бригаде 9-го танкового корпуса на Западном фронте, участник летних боёв Западного фронта. С августа 1942 года командовал 187-й танковой бригадой в том же корпусе, участник фронтового контрудара в районе Сухиничи — Козельск в августе 1942 года. С октября 1942 по май 1943 годов — командир 50-го отдельного гвардейского танкового полка, который тогда формировался в Московском военном округе. Полк был вооружён английскими танками Mk.IV «Черчилль». В марте 1943 года прибыл с полком на Волховский фронт, участвовал в попытках прорыва немецкой обороны и был там награждён своим первым орденом, но тем не менее в мае был отозван и направлен на учёбу.

В 1943 году окончил академические курсы усовершенствования командного состава при Военной академии бронетанковых и механизированных войск РККА имени И. В. Сталина. 16 сентября 1943 года принял командование 20-й гвардейской танковой бригадой 5-го гвардейского танкового корпуса на Воронежском фронте, затем командовал этой бригадой на 1-м и 2-м Украинских фронтах. Во главе бригады участвовал в битве за Днепр на Лютежском плацдарме.

Особо отличился в Киевской наступательной операции. Его бригада одной из первых ворвалась в Киев. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 10 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2158).

Затем участвовал в Корсунь-Шевченковской и Проскуровско-Черновицкой наступательных операциях. Но особо отличился в Ясско-Кишинёвской операции. Тогда, в конце августа 1944 года, являясь передовым отрядом 5-го гвардейского танкового корпуса, бригада гвардии полковника Шутова вошла в прорыв и стремительно двигалась по территории Румынии далеко впереди войск 2-го Украинского фронта. В самом начале наступления, 21 и 22 августа, бригада форсировала реку, преодолела горный хребет Марс, разбила противостоящую немецкую танковую часть, уничтожив при этом 20 тяжелых танков противника, и вырвалась на оперативный простор. В последующие дни бригада с боями прошла свыше 200 километров, освободив города Бырлад, Текуч, Фокшани, Рымник, Плоешти. Второй «Золотой Звездой» Героя Советского Союза он был награждён 13 сентября 1944 года за эти подвиги и образцовое выполнение заданий командования.

В сентябре 1944 года назначен с повышением в должности заместителем командира 9-го гвардейского механизированного корпуса. Но на этом посту ему довелось воевать буквально несколько дней: в ходе Бухарестско-Арадской операции в одном из боёв в Трансильванских Альпах С. Ф. Шутов был тяжело ранен в руку и её пришлось ампутировать в госпитале. После длительного лечения в московских госпиталях в сентябре 1945 года уволен в отставку.

После войны 
Жил в Минске, позднее переехал в Киев. В 1946—1947 годах работал заместителем министра социального обеспечения Белорусской ССР, затем много лет был членом Центральной ревизионной комиссии при ЦК Компартии Белоруссии. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946—1950). Депутат Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва (1951—1955).

Скончался 17 апреля 1963 года от тяжёлой болезни. Похоронен по завещанию на Байковом кладбище в Киеве.

Внук С. Ф. Шутова — генерал-майор Александр Шутов занимал должность начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины.

Воинские звания 
 капитан (27.08.1937)
 майор (декабрь 1941)
 подполковник (29.10.1942)
 полковник (21.02.1944)

Мемуары 
 Всегда в строю. Киев, 1950.
 Красные стрелы. М.: Воениздат, 1963.

Память 
 Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза С. Ф. Шутова работы скульптора С. Н. Попова установлен в посёлке городского типа Глуск Могилёвской области в 1975 году.
 Именем героя-танкиста названы улицы
 в Москве — «Степана Шутова»
 в Киеве — «Полковника Шутова» (памятная доска в 2018 году была разрушена вандалами, но в 2019-м восстановлена), 
 в Бобруйске 
 в Глуске 
 в Осиповичах
 Именем С. Ф. Шутова названа школа в Глусском районе
 Могила Шутова является объектом культурного наследия Украины

Награды 
 дважды Герой Советского Союза (10.01.1944, 13.09.1944)
 два ордена Ленина (10.01.1944, 06.05.1946)
 два ордена Красного Знамени (11.04.1943, 03.11.1944)
 медали
 Крест «За выдающиеся заслуги» (США, 1945)

См. также 
 Список Героев Советского Союза (Белоруссия)

Примечания

Литература 
 
 
 Герои Советского Союза — Могилевчане. Минск.: 1965. — С.8-10.
 Жилин В. А. Танкисты-герои 1943—1945 гг. — : Эксмо, Яуза, 2008. — 508 с. — (Герой Советского Союза). — 5000 экз. — ISBN 978-5-699-30537-7.
 Люди бессмертного подвига. Книга 2. , 1975.
 
 Степан Шутов: [Фотоальбом] / Авт. текста И. К. Скворцов. Минск: Беларусь, 1982.

Ссылки 
 
 Биография С. Ф. Шутова на сайте «Танковый фронт» 
 Биографическая статья, многочисленные фотографии и материалы экспозиции о С. Ф. Шутове на сайте Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны 
 Биография С. Ф. Шутова на официальном сайте Могилёвского областного исполнительного комитета 
 Валерий Василевский. ГЛУССКАЯ ПРОПИСКА ДВАЖДЫ ГЕРОЯ. // «Во славу Родины». 2015. 15 апреля.

Дважды Герои Советского Союза
Участники Гражданской войны в России
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Участники Смоленского сражения (1941)
Похороненные на Байковом кладбище
Мемуаристы СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании